Fontenay puede referirse a: 

 Fontenay, comuna francesa en Eure.
 Fontenay, comuna francesa en Indre.
 Fontenay, comuna francesa en Mancha.
 Fontenay, comuna francesa en Saona y Loira.
 Fontenay, comuna francesa en Sena Marítimo.
 Fontenay, comuna francesa en Vosgos.